Baden (distrito da Áustria)
 Distrito de Baden-Argóvia — Suíça

Desambiguações de topônimos